Дельфи́йские ма́ксимы представляют собой собрание из 147 афоризмов, начертанных в Дельфах. Как сообщалось, изначально они были даны оракулом греческого бога Аполлона в Дельфах и поэтому были приписаны самому Аполлону. Учёный V века Стобей позже приписал их семи греческим мудрецам. Современные учёные, однако, считают, что их первоначальное авторство неясно и что «скорее всего, они были популярными пословицами, которые впоследствии были приписаны определённым мудрецам». Возможно, самой известной из этих максим является «познай себя», которая была вырезана в Храме Аполлона в Дельфах. Конкретный порядок и формулировка каждой максимы отличаются в зависимости от версии (и перевода) текста.

Ай-Ханумская надпись 
В руинах эллинистического города Ай-Ханум (бывшее Греко-Бактрийское царство и современный Афганистан), на Герооне (погребальном памятнике), обозначенном на греческом языке как гробница Киния (также называемая ойкистом (основателем) греческого поселения) и датируемом 300—250 до н. э., была найдена надпись, описывающая часть дельфийских максим (максимы 143—147):

 παῖς ὢν κόσμιος γίνου,
 ἡβῶν ἐγκρατής,
 μέσος δίκαιος,
 πρεσβύτης εὔβουλος,
 τελευτῶν ἄλυπος.

 «Païs ôn kosmios ginou (В детстве учись благопристойности)
 hèbôn enkratès, (В юности учись управлять страстями)
 mesos dikaios (В зрелости учись справедливости)
 presbutès euboulos (В старости учись быть мудрым советчиком)
 teleutôn alupos. (Умри без сожалений)»

Заповеди были заложены Клеархом, который мог быть Клеархом Солийским — учеником Аристотеля, который, согласно той же самой надписи, скопировал их из Дельф:

 ἀνδρῶν τοι σοφὰ ταῦτα παλαιοτέρων ἀνάκει[τα]ι
 ῥήματα ἀριγνώτων Πυθοὶ ἐν ἠγαθέαι·
 ἔνθεν ταῦτ[α] Κλέαρχος ἐπιφραδέως ἀναγράψας
 εἵσατο τηλαυγῆ Κινέου ἐν τεμένει.

 Эти мудрые заповеди древних людей —
 Слова известных мыслителей — посвящаются
 В святом Пифийском храме
 Откуда Клеарх, скопировав их осторожно, поставил их, сверкая издалека, в святилище Кинии.

В книге «Что такое античная философия?» французский философ Пьер Адо вспоминает практику припоминания важных высказываний у древних греков:

Семи мудрецам приписывались изречения, «краткие и достопамятные слова»(1), произнесенные каждым из них, когда, собравшись в Дельфах, они решили посвятить Аполлону, в его храме, лучшие плоды своей мудрости и сделали надписи, которые повторяют все: «Познай самого себя» и «Ничего сверх меры». Действительно, весь список изречений, принадлежащих, как считалось, Семи мудрецам, был высечен у входа в Дельфийский храм. Обычай высекать на камне эти изречения, дабы их читали прохожие, получил в греческих городах широкое распространение. Так, например, в 1966 г. в Ай-Хануме, на границе нынешнего Афганистана, при раскопках одного из городов древнего Греко-Бактрийского царства была найдена полуразрушенная стела, которая, как доказал Л. Робер, первоначально содержала полный список из ста сорока дельфийских изречений. Они были высечены в III в. до н. э. по распоряжению Клеарха(2), последователя Аристотеля. Отсюда ясно, какое значение придавали греки нравственному воспитанию(3).

(1) Платон. Протагор, 343 а—Ь.

(2) L. Robert. De Delphes à l’Oxus. Inscriptions grecques nouvelles de la

Bactriane. — «Académie des inscriptions et belles-lettres. Comptes rendus», 1968,

p. 416—457.

(3) См.: /. Hadot. The Spiritual Guide, p. 441—444.

147 Дельфийских максим

См. также 
 Дельфийский оракул

Примечания

Литература 
 Temenos Theon — The Delphic Maxims
 Leslie Kurke, Aesopic Conversations: Popular Tradition, Cultural Dialogue, and the Invention of Greek Prose, Princeton University Press, 2010, p. 109.
 H. Parke and D. Wormell, The Delphic Oracle, (Basil Blackwell, 1956), vol. 1, p. 389.
 Greek Culture in Afghanistan and India: Old Evidence and New Discoveries, Shane Wallace, 2016, p.215
 Адо, Пьер. Что такое античная философия? — с. 36

Ссылки 
 Stobaeus, Anth. 3.1.173
 John Uebersax — Sentences of the Seven Sages
 Ancient Hellenic wisdom- Original text in Greek
 Fysis.cz — Original text in Greek
 2018 English translation by Melissa Gold of Hellenion

Религия в Древней Греции
Афоризм
Страницы с непроверенными переводами